Le Hong Kong Open 2012 est l'édition 2012 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du  au .
Ramy Ashour gagne son  Hong Kong Open, en battant James Willstrop en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2012
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2012
PSA World Series 2012
Squash en Chine en 2012
2012 à Hong Kong
Sport en novembre 2012
Sport en décembre 2012